Lycodinae - надродина окунеподібних риб родини Бельдюгові  (Zoarcidae).

Роди 
 Надродина Lycodinae
 Aiakas (Gosztonyi, 1977)
 Austrolycus (Regan, 1913)
 Bothrocara (Bean, 1890 )
 Bothrocarina (Suvorov, 1935)
 Crossostomus (Lahille, 1908)
 Dadyanos (Whitley, 1951)
 Derepodichthys (Gilbert, 1896)
 Dieidolycus (Anderson, 1988)
 Eucryphycus (Anderson, 1988)
 Exechodontes (DeWitt, 1977)
 Gosztonyia Matallanas, 2009
 Hadropogonichthys (Fedorov, 1982)
 Iluocoetes (Jenyns, 1842)
 Japonolycodes (Shinohara, Sakurai & Machida, 2002)
 Letholycus (Anderson, 1988)
 Lycenchelys (Gill, 1884)
 Lycias 
 Lycodapus (Gilbert, 1890)
 Lycodes (Reinhardt, 1831)
 Lycodichthys (Pappenheim, 1911)
 Lycodonus (Goode y Bean, 1883)
 Lycogrammoides (Soldatov & Lindberg, 1929)
 Lyconema (Gilbert, 1896)
 Maynea (Cunningham, 1871)
 Notolycodes (Gosztonyi, 1977)
 Oidiphorus (McAllister y Rees, 1964)
 Ophthalmolycus (Regan, 1913)
 Pachycara (Zugmayer, 1911)
 Phucocoetes (Jenyns, 1842)
 Piedrabuenia (Gosztonyi, 1977)
 Plesienchelys (Anderson, 1988)
 Pogonolycus (Norman, 1937)
 Puzanovia (Fedorov, 1975)
 Pyrolycus (Machida & Hashimoto, 2002)
 Taranetzella (Andriashev, 1952)
 Thermarces (Rosenblatt y Cohen, 1986)

Джерела 
 (2008): Interrelationships of the 11 gasterosteiform families (sticklebacks, pipefishes, and their relatives): A new perspective based on mitogenome sequences from 75 higher teleosts. Mol. Phylogenet. Evol. 46(1): 224–236.  (HTML abstract)
 

Бельдюгові
Надродини риб